BCO ist die Abkürzung für

 Biocrudeoil
 β-Carotin-15,15′-Monooxygenase

BCO